Нича — топоним.

Россия

Красноярский край 
 Нича — озеро, правобережье реки Нича, западнее озера Сохатиное, координаты 70°39' с. ш. 92°31' в. д., код ГКГН 575840.
 Нича — река, левый приток реки Хитыкит, координаты 67°54' с. ш. 99°19' в. д., код ГКГН 574062.
 Нича — река, левый приток р. Авам (бассейн р. Пясина), координаты 70°42' с. ш. 92°33' в. д., код ГКГН 195709.

Австрия 
 Нича () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.